102 Далматинца () је амерички филм из 2000. године.

Улоге 

|-
| Глен Клоус || Круела де Вил
|-
| Јоан Грифид || Кевин Шеперд
|-
| Алис Еванс || Клое Симон
|-
| Тим Макинерни || Алонзо
|-
| Дејвид Хорович || др Иван Павлов
|-
| Ијан Ричардсон || Господин Торте
|-
| Жерар Депардје || Џин Пјер Ле Пелт
|-
| Ерик Ајдл || Вејдлсворт
|-
| Керол МекРеди || Ејџнс
|-
| Кери Шел || Ле Пелтов асистент
|}

Спољашње везе 

Амерички филмови
Филмови 2000.
Филмови на енглеском језику
Филмови базирани на дечјим књигама
Филмови студија Walt Disney Pictures